Hellbent on Compromise è il secondo album in studio del musicista scozzese Edwyn Collins pubblicato nel gennaio 1990.

Tracce

Collegamenti esterni